Un seau est un récipient.

Patronymie 

 Dominique Seau (né en 1965), industriel français